Rajajoki ("gränsån" eller "gränsälven") kan vara

 Rajajoki härad – ett härad i Viborgs län, numera i Ryssland
 Rajajoki – en bäck vid Treriksröset, se Radjejokk 
 Rajajoki, Jokk – en jokk som utgör gränsen mellan Finland och Norge tills den rinner ut i Kietsimäjoki 
 Rajajoki – en å på Karelska näset, se Systerbäck (å)